Лев Фридман:
 Фридман, Лев Григорьевич (род. 1969) — российский автогонщик.
 Фридман, Лев Моисеевич (1915—2005) — советский и российский психолог, педагог и математик.